Première Division 1998/99 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 1998/99 (Togo), voetbalcompetitie in Togo